Aelurillus  — род пауков-скакунов из подсемейства Aelurillinae. Распространены в Палеарктике, Африке, Японии, Индии и на Шри-Ланке.

Описание 
Самки этого рода размером до 7 мм, а самцы до 5 мм длиной. Они имеют толстые, крепкие и довольно пушистые лапки, самки почти одинаковые пёстрые песчано-коричневого цвета, а самцы часто чёрные.

Привычки 
Пауки этого рода питаются, главным образом, муравьями. Из Юго-Восточной Азии виды нападали на большого паука из семейства земляных пауков (Gnaphosidae) и убивали его.

Они любят жаркие, сухие, каменистые места, а также можно увидеть на сухих ветках и среди низкой растительности.

Виды 
 Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871) — Средиземноморье
 Aelurillus afghanus Azarkina, 2006 — Афганистан
 Aelurillus alboclypeus Azarkina & Komnenov, 2015 — Турция
 Aelurillus andreevae Nenilin, 1984 — Центральная Азия
 Aelurillus angularis Prószynski, 2000 — Израиль
 Aelurillus ater (Kroneberg, 1875) — Центральная Азия
 Aelurillus balearus Azarkina, 2006 — Канарские острова, Балеарские острова
 Aelurillus basseleti (Lucas, 1846) — Алжир, Тунис
 Aelurillus blandus (Simon, 1871) — Греция, Крит
 Aelurillus bokerinus Prószynski, 2003 — Израиль
 Aelurillus bosmansi Azarkina, 2006 — Испания
 Aelurillus brutus Wesolowska, 1996 — Туркменистан, Казахстан
 Aelurillus catherinae Prószynski, 2000 — Египет
 Aelurillus catus Simon, 1885 — Сенегал
 Aelurillus cognatus (O. P.-Cambridge, 1872) — Ливан
 Aelurillus concolor Kulczynski, 1901 — Македония, Иран, Центральная Азия
 Aelurillus conveniens (O. P-Cambridge, 1872) — Египет, Израиль, Сирия
 Aelurillus cretensis Azarkina, 2002 — Крит
 Aelurillus cristatopalpus Simon, 1902 — Южная Африка
 Aelurillus cypriotus Azarkina, 2006 — Кипр
 Aelurillus deltshevi Azarkina & Komnenov, 2015 — Средиземноморье
 Aelurillus dorthesi (Audouin, 1826) — Египет
 Aelurillus dubatolovi Azarkina, 2003 — Центральная Азия
 Aelurillus faragallai Prószynski, 1993 — Саудовская Аравия, Йемен
 Aelurillus gershomi Prószynski, 2000 — Израиль
 Aelurillus guecki Metzner, 1999 — Греция
 Aelurillus helvenacius Logunov, 1993 — Монголия
 Aelurillus hirtipes Denis, 1960 — Северная Африка
 Aelurillus improvisus Azarkina, 2002 — Индия
 Aelurillus jerusalemicus Prószynski, 2000 — Израиль
 Aelurillus kochi Roewer, 1951 — Греция, Израиль, Сирия
 Aelurillus kopetdaghi Wesolowska, 1996 — Туркменистан
 Aelurillus kronestedti Azarkina, 2004 — Шри-Ланка
 Aelurillus laniger Logunov & Marusik, 2000 — Казахстан
 Aelurillus latebricola Spassky, 1941 — Таджикистан
 Aelurillus leipoldae (Metzner, 1999) — Крит
 Aelurillus logunovi Azarkina, 2004 — Афганистан, Пакистан
 Aelurillus lopadusae Cantarella, 1983 — Италия, Алжирия
 Aelurillus lucasi Roewer, 1951 — Канары, Салважские острова
 Aelurillus luctuosus (Lucas, 1846) — от Средиземья до Туркменистана
 Aelurillus lutosus (Tyschchenko, 1965) — Казахстан, Киргизия
 Aelurillus marusiki Azarkina, 2002 — Иран
 Aelurillus minimontanus Azarkina, 2002 — Индия
 Aelurillus minutus Azarkina, 2002 — Сирия
 Aelurillus mirabilis Wesolowska, 2006 — Намибия
 Aelurillus m-nigrum Kulczynski, 1891 — Палеарктика
 Aelurillus monardi (Lucas, 1846) — Средиземье
 Aelurillus muganicus Dunin, 1984 — Азербайджан
 Aelurillus nabataeus Prószynski, 2003 — Израиль
 Aelurillus nenilini Azarkina, 2002 — Туркменистан, Узбекистан, Казахстан
 Aelurillus numidicus (Lucas, 1846) — Алжирия
 Aelurillus plumipes (Thorell, 1875) — Алжирия, Тунис
 Aelurillus politiventris (O. P.-Cambridge, 1872) — от Греции до Израиля
 Aelurillus quadrimaculatus Simon, 1889 — Индия, Шри-Ланка
 Aelurillus reconditus Wesolowska & van Harten, 1994 — Йемен
 Aelurillus rugatus (Bösenberg & Lenz, 1895) — Танзания
 Aelurillus sahariensis Berland & Millot, 1941 — Мали
 Aelurillus schembrii Cantarella, 1982 — Сицилия, Мальта
 Aelurillus simoni (Lebert, 1877) — Швейцария
 Aelurillus simplex (Herman, 1879) — Венгрия
 Aelurillus spinicrus (Simon, 1871) — Марокко
 Aelurillus stanislawi (Prószynski, 1999) — Израиль, Сирия, Эфиопия
 Aelurillus steinmetzi Metzner, 1999 — Греция
 Aelurillus steliosi Dobroruka, 2002 — Крит
 Aelurillus subaffinis Caporiacco, 1947 — Эфиопия
 Aelurillus subfestivus Saito, 1934 — Япония
 Aelurillus unitibialis Azarkina, 2002 — Иран
 Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) — Палеарктика
 Aelurillus v-insignitus morulus Simon, 1937 — Франция
 Aelurillus v-insignitus obsoletus Kulczynski, 1891 — Западная Европа

Ссылки 
 Murphy, Frances & Murphy, John (2000): An Introduction to the Spiders of South East Asia. Malaysian Nature Society, Kuala Lumpur.
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.

Литература 
 Li D., Jackson R.R. & Harland D.P (1999). Prey-capture techniques and prey preferences of Aelurillus aeruginosus, A. cognatus and A. kochi , ant-eating jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Israel. Isr. J. Zool 45: 341-.
 Azarkina G.N. (2004): Two new species of the genus Aelurillus Simon, 1884 from Pakistan and Sri Lanka (Araneae: Salticidae). Bulletin of the British Arachnological Society 13(2): 49-52
 Szűts T. & Azarkina G. (2002): Redescription of Aelurillus subaffinis Caporiacco, 1947 (Araneae: Salticidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici'' 94: 209—216. PDF

Ссылки 
 Short description of Aelurillus (with drawings)
 Redescription of Aelurillus subaffinis Caporiacco, 1947 (PDF)
 Photographs of A. monardi
 Photograph of A. aeruginosus

Aelurillus
Роды паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном